Brookings désigne :
 Brookings, une localité de l'Oregon aux États-Unis,
 Brookings, le siège du comté de Brookings, dans le Dakota du Sud aux États-Unis,
 Brookings Institution, un "think tank" américain,